Drago Leskovšek je osebno ime več znanih Slovencev:    
 Drago Leskovšek (1888 - 1978), gradbenik  
 Drago Leskovšek (1919 - 2010), kemik